Andy Murray era o atual campeão e defendeu seu título com sucesso, derrotando Grigor Dimitrov na final, 7–6(7–0), 6–4.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 'Andy Murray (Campeão)
 Milos Raonic (Segunda rodada)
 Gilles Simon (Quartas de final)
 Alexandr Dolgopolov (Quartas de final)

<ol start=5>
  Kei Nishikori ''(Semifinais, desistiu devido a uma lesão no joelho esquerdo)
  Florian Mayer ''(Segunda rodada)
  Jürgen Melzer ''(Quartas de final)
  Martin Kližan (Primeira rodada)
</ol>

Chave

Finais

Qualificatório
Cabeças de chave

  Gilles Müller (Primeira rodada)
  'Ryan Harrison (Qualificado)
  Olivier Rochus (Primeira rodada)
  Jesse Levine (Qualificado)

<li> Ričardas Berankis (Segunda rodada)
<li> Thiemo de Bakker (Primeira rodada)
<li> Tim Smyczek (Primeira rodada)
<li> Alex Bogomolov, Jr. (Segunda rodada)

Qualificados Denis Kudla
 Ryan Harrison

<li> John Millman
<li> Jesse Levine

Lucky Losers Igor Kunitsyn

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S